McMurry ist der Familienname folgender Personen:

 Chris McMurry (* 1965), US-amerikanischer Autorennfahrer
 John E. McMurry (* 1942), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer